Миф:

 Миф — повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях.
 Миф, Павел Александрович (1901—1939) — российский революционер, историк и экономист.
 
 «МИФ» — российское издательство «Манн, Иванов и Фербер»

См. также 
 
 Городской миф